A hetedik pecsét, Ingmar Bergman 1957-ben bemutatott filmje
 A hét pecsét egyike a Bibliában, a Jelenések könyvében